Угло́вский райо́н — административно-территориальное образование (сельский район) и муниципальное образование (муниципальный район) в  Алтайском крае России.

Административный центр — село Угловское.

География 
Район в юго-западной части края на границе с Казахстаном (Восточно-Казахстанской областью). Рельеф равнинный. Разведаны запасы сапропеля. Климат резко континентальный. Средняя температура января −18,5°С, июля +19,4°С. Годовое количество атмосферных осадков 220 мм.

Площадь — 4844 км².

На территории района расположено 19 озёр, в южной части проходит ленточный бор. Почвы супесчаные, каштановые. Растут сосна, береза, ива, шиповник, калина, боярышник. Обитают из зверей — косуля, лиса, заяц, лось, хорек, волк; из птиц — гусь, утка, серый журавль, цапля серая, выпь, чайки, глухарь, тетерев, куропатка; из рыб — карась, карп, линь.

В степной зоне создан Государственный комплексный природный заказник регионального значения «Озеро Большой Тассор»

История 
До 1917 — Угловская волость Змеиногорского уезда Томской губернии, с 1917 по 1924 — Алтайской губернии.
Район образован в 1924 году. 

1 октября 1933 года район был упразднён, отошли:
 к Волчихинскому району — сельсоветы: Борокособулатский, Кормихинский, Ново-михайловский, Оз.-Кузнецовский, Павловский, Угловский и Шадрухинский;
 к Рубцовскому району — сельсоветы: Кругловский, Лаптевский и Тополевский со всем лесным массивом ликвидируемого Угловского района.

Население

Национальный состав

Административно-муниципальное устройство 
Угловский район с точки зрения административно-территориального устройства края включает 7 административно-территориальных образований — 7 сельсоветов.

Угловский муниципальный район в рамках муниципального устройства включает 7 муниципальных образований со статусом сельских поселений:

Законом Алтайского края от 31 декабря 2013 года № 95-ЗС, были преобразованы, путём их объединения, Лаптевский и Наумовский сельсоветы — в Лаптевский сельсовет с административным центром в селе Лаптев Лог.

Законом Алтайского края от 22 декабря 2015 года № 132-ЗС, были преобразованы, путём их объединения, Мирненский и Шадрухинский сельсоветы — в Угловский сельсовет с административным центром в селе Угловское.

Населённые пункты 
В Угловском районе 24 населённых пункта:

Экономика 
Основное направление экономики — сельское хозяйство. Развито производство зерна, мясо-молочное животноводство. На территории района находятся 3 мехлесхоза, лесничество, 
типография, строительная организация.

Транспорт 
По территории района проходят автомобильная трасса «Рубцовск — Михайловское».

Примечания

Ссылки 
 Угловский район на сайте краевой администрации
 Официальный сайт Администрации Угловского района

Районы Алтайского края